Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Jim Grabb e Richey Reneberg 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Scott Davis /  David Pate (secondo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)

 Kelly Jones /  Rick Leach (semifinali)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (secondo turno)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (secondo turno)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1992